Cavaillé steht für:

 Cavaillé (Orgelbauerfamilie), französische Orgelbauerfamilie

Personen:
 Aristide Cavaillé-Coll (1811–1899), französischer Orgelbauer
 Jean-Charles Cavaillé (1930–2012), französischer Politiker